La Serie A1 2013-2014 è stata la 30ª edizione della massima serie del campionato italiano femminile di pallanuoto. La regular season è iniziata il 12 ottobre 2013 e si è conclusa il 22 marzo 2014; i play-off sono iniziati il 26 marzo e sono terminati con la gara 3 di finale il 18 maggio.

Le squadre neopromosse sono le debuttanti Blu Team Catania, e il Prato Waterpolo.

Squadre partecipanti

Allenatori

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Play-off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Finale 3º/4º posto

Tabellone 5º posto
La finale non è prevista dal regolamento. Tra le due che hanno vinto gli spareggi, si piazza al quinto posto la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare, ossia il .

Risultati

Semifinali
Bogliasco - Messina

Firenze - Prato

Verdetti
  Campione d'Italia.
 ,  e  qualificate alla LEN Euro League Women 2014-2015.
  e  Blu Team Catania retrocesse in Serie A2.

Classifica marcatrici
Aggiornata al 18 maggio 2014.

Voci correlate
Serie A2 2013-2014 (pallanuoto femminile)
Coppa Italia 2013-2014 (pallanuoto femminile)
Serie A1 2013-2014 (pallanuoto maschile)

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
Edizioni del campionato italiano femminile di pallanuoto